Skip kan avse:
 Skip – en hiss som används för att lyfta malmen till marknivå, se Huvudnivå (gruvdrift)
 Skip (curling) – namnet på lagkaptenen i curling